

Codici 
 ZIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ziguinchor (Senegal)

Informatica 
 Zig – linguaggio di programmazione

Altri progetti